Орден «Трудова слава»:
 Орден «Трудова слава» (Молдова)
 Орден «Трудова слава» (ПМР)
 Орден «Трудова Слава» — НРБ
 Орден «Трудова слава» (Казахстан)

Див. Також 
 Орден Трудової Слави
 Орден Слави (значення)